Litham, type de chèche chez les touaregs,
Litham, groupe algérien de Death metal
Litham, voile dont les femmes musulmanes et certains nomades sahariens se couvrent la face.